Сезон 1978/79 стал для «Манчестер Юнайтед» 77-м сезоном в Футбольной лиге и четвёртым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Команда завершила сезон на 9-м месте в чемпионате. В Кубке Англии «Юнайтед» добрался до финала, в котором уступил «Арсеналу» со счётом 2:3.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1978/79 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1978/1979
Манчестер Юнайтед